Als das Elberfelder Schlachthaus wird bezeichnet das:

 Schlachthaus am Brausenwerth 1829 bis 1879 am Brausenwerth, Elberfeld
 Vieh- und Schlachthof Elberfeld ab 1879, Elberfeld (teils als Baudenkmal erhalten)